Попов, Михаил Владимирович:
* Попов, Михаил Владимирович (род. 1968) — член Общественной палаты РФ, председатель совета директоров Группы компаний «Останкино».
 Попов, Михаил Владимирович (1912—1971) — советский полярник. В честь него названа гидрометеостанция в Карском море.